Jan Kaja – malarz, grafik, fotograf
 Jan Kaja – politolog, ekonomista